La Alameda kan syfta på:

 La Alameda – en gata i Santiago de Chile, se Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins

Geografi

Mexiko 

 La Alameda, Jalisco, Tlajomulco de Zúñiga, 
 La Alameda, Delstaten Mexiko, 
 La Alameda, Sonora, 
 La Alameda, Durango,

Se även
 Alameda – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar